Футбольная лига Англии в сезоне 1936/37 — 45-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Манчестер Сити». Второй дивизион выиграл «Лестер Сити», Третий северный дивизион — «Стокпорт Каунти», Третий южный дивизион — «Лутон Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1936/37 на RSSSF.com 

1936
Футбол в Англии в сезоне 1936/1937
Английский чемпионат
Английский чемпионат